Schumann, även skrivet Schuman och Schuhmann, kan syfta på

 Schumann (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet
 Schumann (auktor) – beteckningar vid biologisk namngivning för flera peresoner
 4003 Schumann – asteroid
 Schumannresonansen – geofysiskt fenomen

Geografi

Antarktis
 Schumann Nunatak
 Mount Schumann

Kanada
 Schumann Lake – flera sjöar